Just Can’t Get Enough – film Dave’a Payne’a z 2001
 Just Can’t Get Enough – singel grupy Depeche Mode z 1981
 Just Can’t Get Enough – singel grupy Black Eyed Peas z 2011
 Just Can't Get Enough: New Wawe Hits of the '80s – kompilacja z lat 1994–1995